Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Marcelo Ríos 2–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (finale)
 Magnus Norman (campione)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)

 Jonas Björkman (semifinali)
 Michael Chang (semifinali)
 Daniel Nestor (primo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shanghai Open 1999
ATP Tour 1999